Filippetti ist der Familienname folgender Personen:

 Aurélie Filippetti (* 1973), französische Politikerin der Parti socialiste (PS) und Schriftstellerin
 Lorenzo Miccheli Filippetti OSA (1929–1994), italienischer Geistlicher